Antony Hostein (1975-), historien et numismate français ;
 Édouard Hostein (1804-1889), peintre et illustrateur français :
 Hippolyte Hostein (1814-1879), dramaturge et metteur en scène français ;
 Hypolite Hostein (1846-1900), chef d'entreprise français, son fils.